Ercole al bivio – opera di Domenico Beccafumi 1520-1525 conservato nella pinacoteca del Museo Bardini di Firenze
 Ercole al bivio – opera di Annibale Carracci 1505-1596, conservato nel Museo nazionale di Capodimonte;
 Ercole al bivio – opera di Francesco Trevisani conservato presso la Banca Popolare di Ancona a Senigallia;